Nouveau Parti socialiste, ancien courant du Parti socialiste français ;
 Nouveau PSI, parti politique italien ;
 Nouveau Parti socialiste, parti politique social-démocrate de Saint-Marin.